Oellrich ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Oellrich (1883–1965), deutscher Kapitän
 Jenna Oellrich (* 1988), deutsche Autorin